Palamas – Comune della Grecia
 Gregorio Palamas – Monaco cristiano, arcivescovo ortodosso e scrittore greco bizantino (1296-1359)
 Kostis Palamas – Scrittore greco moderno (1859-1943)